Seznam naselij v Sloveniji, imena na G

Seznam

Viri
 

G